Jméno Jan Nepomuk Horák se může vztahovat na více osob:
 Johann Nepomuk Horák (1815–1870), rakouský malíř
 Ivan Nepomuk Horak (1814–1893), rakouský podnikatel a politik

Související články 
 Jan Horák (rozcestník) – rozcestník